Ричард Станкевич (; 18 октября 1922, Филадельфия, США — 27 марта 1983, , Массачусетс) — американский живописец и скульптор, один из пионеров джанк-арта.

Биография 
Ричард Станкевич родился в Филадельфии 18 октября 1922, младший из троих детей. После преждевременной смерти отца семья переезжает в Детройт, где Станкевич поступает в школу. Между 1936 и 1940 он посещал уроки черчения, объемной геометрии, искусства и музыки в Cass Technical High School. Станкевич был вынужден отказаться от стипендии Cranbrook Academy of Art в 1940 по финансовым причинам, работает в военно-морских силах США в качестве радиста. Увольняется в 1947 с множеством наград. Во время службы он создает первые работы: скульптуры из костей животных, первые картины.

В 1948 Станкевич переехал в Нью-Йорк, где учился в Школе изобразительных искусств Ганса Гофмана. Там он знакомится со студентом Жаном Фоллеттом (Jean Follett), который будет его компаньоном до 1957. В 1950, вместе с Фоллеттом, Станкевич едет в Париж, чтобы учиться сначала в мастерской Фернана Леже, а затем у скульптора Осипа Цадкина. В 1951 Станкевич возвращается в Нью-Йорк. До 1964 он подрабатывает внештатным чертежником.

Первая персональная выставка Станкевича проходит в 1952 в Hansa Gallery, которая была незадолго до этого основана как один из первых «кооперативов десятой улицы». Среди других членов кооператива были Вольф Кан (Wolf Kahn), Феликс Пасилис, Фоллетт, Барбара и Майлз Форст, Джон Грюн, Аллан Капроу, Ян Мюллер (Jan Müller), Арнольд Зингер (Arnold Singer), Джейн Уилсон (Jane Wilson). Он принял участие во множестве персональных и групповых выставок в Hansa Gallery до 1957; его работы были встречены с растущим интересом среди критиков, были куплены Музеем современного искусства и Музеем Уитни.

В 1958 Станкевич начинает работать с Stable Gallery и сотрудничает с ней до 1965. Принимает участие в 29-й Венецианской биеннале. 1959 — время нескольких важных выставок, в том числе — «Шестнадцать Американцев» (Sixteen Americans), организованной Дороти Миллер в Музее современного искусства, где он делит пространство с Джаспером Джонсом, Эллсуортом Келли (Ellsworth Kelly), Лесли (Al Leslie), Луизой Невельсон (Louise Nevelson), Робертом Раушенбергом и Фрэнком Стелла. В 1960 Станкевич встретил Жана Тенгели в Нью-Йорке, где он работал в Музее современного искусства над «Homage to New York».

Станкевич принимает участие в 1961 в выставке нового реализма, организованной Пьером Рестани в Галерее Rive Droite в Париже. Pontus Hulten, директор Moderna Museet в Стокгольме, приглашает его создать кинетическую работу для выставки «Rörelse i Konsten» (Движение в искусстве). В этом же году Станкевич женился на Патриции Дойл (Patricia Doyle), австралийке, с которой он имеет двоих сыновей.

В 1962 в Стокгольме проходит выставка «4 Americanare» (которая также включает Джаспера Джонса, Роберта Раушенберга и Альфреда Лесли); затем она едет в Амстердам и Берн, где Харальд Зееманн (Harald Szeemann) показывает её в Кунстхалле.

В 1966 Станкевич разрывает отношения с Stable Gallery и не выставляется в Нью-Йорке до 1972. Он преподает в Государственном университете Нью-Йорка; в Hobart School of Welding in Troy (Огайо); в Skowhegan School of Art (Мэн). Его работы путешествуют по групповым выставкам в Европе (например, «Шесть молодых американских скульпторов», 1966, с Lee Bontecou, Джоном Чемберленом, George Segal, Джорджем Шугерманом и Марком Ди Суверо, в Амстердаме, Берне и Брюсселе).

В 1972 начинает сотрудничать с Virginia Zabriskie Gallery в Нью-Йорке, его работы снова выставляются на персональных выставках. В 1977 он снова едет в Париж, на открытие Центра Помпиду, где выставлена его работа «Europa on a Cycle». В 1978 он разводится. В 1979 Nancy Liddle, директор художественной галереи государственного университета Нью-Йорка, организует ретроспективу Станкевича.

В 1982 он путешествует в Париж, чтобы закончить работы для весенней выставки в Zabriskie Gallery. Серьёзная болезнь заставляет его вернуться в США. 27 марта 1983 Станкевич умер в , Массачусетс.

Творчество 
Фигуративные и абстрактные конструкции Ричарда Станкевича, сваренные из металлолома, способствовали распространению использования бросовых материалов в современной абстрактной скульптуре. Художник стал известен в 1950-х годах композициями из металлического мусора, живыми и юмористичными, стирающими различие между скульптурой и ассамбляжем. В творчестве Станкевича можно проследить много влияний, включая африканскую племенную скульптуру, коллажи Пикассо и Швиттерса, работы его учителя Ганса Гофмана.

Ранние скульптуры Станкевича сделаны с чувством юмора, иногда носят сатирический характер. Во время путешествия по Австралии в 1969 году, Станкевич начал создавать абстрактные формы. Поздние работы художника напоминают абстрактный экспрессионизм. Прямоугольные рамы из сварной стали образуют открытые структуры, через которые движутся динамичные формы.

Публичные коллекции 
 Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Вашингтон, США
 Addison Gallery of American Art, Эндовер, Массачусетс
 Кливлендский музей искусств, Огайо
 Courtauld Institute of Art, Лондон, Великобритания
 Гарвардский художественный музей, Массачусетс
 Los Angeles County Museum, Лос-Анджелес, США
 Middlebury College Museum of Art, Вермонт
 Smithsonian American Art Museum, Вашингтон, США
 Walker Art Center, Миннесота

Примечания

Ссылки 
 ArtNet
 Zabriskie Gallery

Художники США
Художники XX века
Конструктивисты
Художники-абстракционисты
Скульпторы-абстракционисты
Скульпторы XX века
Скульпторы США